Villa de Don Fadrique kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villa de Don Fadrique (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Villa de Don Fadrique (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar